Lezioni di storia (Geschichtsunterricht) è un film del 1972 diretto da Jean-Marie Straub e Danièle Huillet.

Trama

Produzione

Collegamenti esterni 

 

Film storici